Wernsdorf ist der Name folgender Orte:

 Wernsdorf (Gera), Ortsteil von Gera, Thüringen
 Wernsdorf (Berga), Ortsteil von Berga/Elster, Landkreis Greiz, Thüringen
 Wernsdorf (Geiseltal), Wüstung im Landkreis Merseburg-Querfurt, Sachsen-Anhalt
 Wernsdorf, Ortsteil von Glauchau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Wernsdorf (Königs Wusterhausen), Ortsteil von Königs Wusterhausen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Wernsdorf (Penig), Ortsteil von Penig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Wernsdorf (Saalburg-Ebersdorf), Ortsteil von Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Wernsdorf (Teuchern), Ortsteil von Teuchern, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Wernsdorf (Pockau-Lengefeld), Ortsteil von Pockau-Lengefeld, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Wernsdorf (Starkenberg), Ortsteil von Starkenberg, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Wernsdorf (Strullendorf), Ortsteil von Strullendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Wernsdorf (Winterberg), Wüstung in von Winterberg, Nordrhein-Westfalen

in Tschechien:
 Wernsdorf, deutscher Name von Veřovice, Nordmähren
 Wernsdorf, deutscher Name von Vernéřov, Ortsteil von Klášterec nad Ohří
 Wernsdorf, deutscher Name von Vernířovice (Žacléř), Grundsiedlungseinheit von Žacléř
 Alt Wernsdorf, deutscher Name von Staré Verneřice, Wüstung in Jeníkov u Duchcova

in der Slowakei:
 Wernsdorf, deutscher Name von Vernár, Gemeinde in der Nordslowakei

Wernsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Friedrich Wernsdorf (1718–1782), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker

 Gregor Gottlieb Wernsdorf (1766–1834), deutscher Philologe und Pädagoge